Stigma je lahko:
 grška črka stigma: 
 stigma, stigmatiziranost ali stigmatizacija je težka socialna zaznamovanost
 stigme ali Kristusove rane so posebne telesne rane in znamenja